Ugolin est un  héros damné de La Divine Comédie de Dante Alighieri.
 Ugolin della Gherardesca (1220-1289) est un tyran de Pise au , qui servit de modèle à Dante pour son héros damné de La Divine Comédie
 Ugolin (du nom du personnage éponyme) est la deuxième partie du film Manon des sources (1952)
 Ugolin et ses enfants, groupe de bronze d'Auguste Rodin (centre du bassin des jardins de l'hôtel Biron, devenu musée Rodin de Paris).